La Lietuvos krepšinio lyga 2008-2009 è stata la 16ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Lietuvos rytas Vilnius.

Regular season

Classifica

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
LKL MVP finali:  Chuck Eidson, Lietuvos rytas Vilnius

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009